El marquesado de San Juan de Rivera es un título nobiliario español otorgado el 3 de abril de 1714 por el rey Felipe V a favor de Marcos de Rivera y Guzmán, alcalde provincial de la santa hermandad de Medellín, en el Nuevo Reino de Granada (hoy, Colombia). En 1715 este se trasladó a Popayán a cumplir funciones como gobernador y capitán general de esta provincia. 

El actual titular, desde el 12 de abril de 2005 es el abogado y ex diplomático colombiano Carlos Felipe Castrillón Muñoz, tras la renuncia de Félix Enrique Hurtado de Mendoza y Pola, a quien le había sido rehabilitado el título en 1982 tras presentar documentos falsos.

Armas

Marqueses de San Juan de Rivera

Historia de los Marqueses de San Juan de la Rivera 
Marcos Antonio de Rivera y Guzmán, I Marqués de San Juan de Rivera. Natural de la provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de Granada, tomó posesión como Gobernador de Popayán el 17 de marzo de 1719. 
Félix Enrique Hurtado de Mendoza y Pola, V Marqués de San Juan de Rivera. Obtuvo la sucesión el 27 de septiembre de 1982. Renunció al título.
Carlos Felipe Castrillon Muñoz, VI Marqués de San Juan de Rivera. Sucesor legítimo del marquesado, tras denuncia de la sucesión fraudulenta del anterior marqués.

Referencias 

San Juan de Rivera
Títulos nobiliarios en el virreinato de Nueva Granada